Egremont kan syfta på:

 Egremont, Cumbria, ort i England, Storbritannien
 Egremont, Massachusetts, kommun i USA

 Egremont Russet, en äppelsort
 Charles Wyndham, 2:e earl av Egremont, brittisk politiker